Carr se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Archie Carr
 Dennis John Carr
 Gerald D. Carr
 Janice Carr
 Stella Grace Maisie Carr